Baños de Molgas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Baños de Molgas (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Baños de Molgas (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar